Frescobaldi — графический интерфейс для нотного редактора LilyPond, компьютерная программа для операционной системы Linux, Mac OS X, Windows. Основан на библиотеках Qt.

Функции 
 Текстовый редактор с подсветкой синтаксиса для редактирования исходного кода LilyPond.
 Компиляция кода с просмотром результата.
 Экспорт данных в форматы PDF, SVG, LilyPond, MusicXML, HTML.
 Импорт данных в форматах LilyPond, ABC, MusicXML.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Нотные редакторы